Émile Poirier, född 14 december 1994, är en kanadensisk professionell ishockeyspelare som spelar för Manitoba Moose i AHL. 

Han har tidigare spelat på NHL-nivå för Calgary Flames och på lägre nivåer för Stockton Heat, Adirondack Flames och Abbotsford Heat i AHL och Olympiques de Gatineau i LHJMQ.

Poirier draftades i första rundan i 2013 års draft av Calgary Flames som 22:a spelare totalt.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Emile Poirier, Flames – Stats – NHL.com
Emile Poirier NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Emile Poirier hockey statistics and profile at hockeydb.com

Kanadensiska ishockeyspelare
Spelare i Calgary Flames
Spelare i Abbotsford Heat
Spelare i Adirondack Flames
Spelare i Olympiques de Gatineau
Kanadensiska idrottare under 2000-talet
Idrottare från Montréal
Födda 1994
Levande personer
Män
Spelare i Stockton Heat
Spelare valda i NHL Entry Draft 2013
Spelare i Manitoba Moose
Spelare valda av Calgary Flames i NHL Entry Draft
Spelare i Rousseau Royal de Laval-Montréal